Jkvr. Alix Marie Isabelle Louise Ghislaine della Faille de Leverghem (Leuven, 20 september 1941 - Brussel, 26 augustus 2012) was de moeder van Stéphanie de Lannoy, de echtgenote van erfgroothertog Willem van Luxemburg.

Levensloop
Della Faille behoorde tot het adellijk huis Della Faille, een geslacht met zestiende-eeuwse wortels. Ze was de oudste dochter van baron Harold della Faille de Leverghem (1908-1994), laatste burgemeester van Oelegem en gravin Madeleine de Brouchoven de Bergeyck (1912-1996). Haar grootvader was gouverneur graaf Louis de Brouchoven de Bergeyck (1871-1939). Ze studeerde filologie en behaalde het licentiaat in klassieke filologie.

Op 17 juli 1965 huwde ze met graaf Philippe de Lannoy (1922-2019), provincieraadslid in Henegouwen, met wie ze acht kinderen kreeg: Jehan, Christian, Nathalie, Gaëlle, Amaury, Olivier, Isabelle en Stéphanie.

De gravin was gekend in Anvaing, waar ze het familiekasteel van De Lannoy bewoonde en als vrijwilliger in de gemeentelijke bibliotheek werkte.

Huwelijk dochter
In april 2012 werd de verloving aangekondigd van haar jongste dochter Stéphanie (1984) met prins Willem, erfgroothertog van Luxemburg. Het huwelijk vond plaats op 19 (burgerlijk) en 20 (kerkelijk) oktober 2012.

Overlijden
Alix de Lannoy-della Faille overleed op 26 augustus 2012 in Brussel aan een herseninfarct. Op haar begrafenis in Anvaing waren de groothertog van Luxemburg en zijn gezin aanwezig. Omdat haar aanstaande schoonzoon een achterneef is van de Belgische koning, waren ook de hertogin van Brabant en koningin Fabiola namens het Belgische koningshuis aanwezig.

Stamboom

Literatuur
 Y. SCHMITZ, Les della Faille, 6 volumes, Brussel, 1965-1974. 
 Hervé DOUXCHAMPS, Aux origines de la famille della Faille, in: Le Parchemin, 1989, blz. 61-77 en 1992, blz. 40-43. 
 Humbert DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2006, Brussel, 2006 (della Faille); Annuaire 2009, Brussel, 2009 (de Lannoy).

Della Faille